Palmer Airport ist der Name folgender Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Palmer Airport (Illinois)
 Palmer Airport (Missouri)
 Palmer Airport (New York)